Rotschwanz bezeichnet:
 Rotschwanz, Vertreter der Vogelgattung der Rotschwänze (Phoenicurus)
 Buchen-Streckfuß (Calliteara pudibunda), Schmetterlingsart

Siehe auch: